

Palmarès

Allenatore

Competizioni nazionali
 
Shonan Bellmare: 2014, 2017

 
Shonan Bellmare: 2018

Note

Collegamenti esterni